Дэнни Смит (; род. 2 октября 1973 года, Монреаль, Квебек, Канада) — канадский актёр, создатель группы «Ханк» и «City Drive», где выступает под именем «Дэнни Гран При».

Биография 
Дэнни Смит родился в Монреале 2 октября 1973 года. Позже он переехал вместе с семьёй в Пикеринг, Онтарио. По окончании учебы поступил в американскую музыкальную и драматическую академию в Нью-Йорке, но учиться не стал. Уже в классе высшей школы стал заниматься актёрством. Так же играл роли в цикле Западных Сказок, в который входили «Золушка», «Принцесса на горошине» и «Снежная королева».

Актёр много снимался в сериалах, но всё равно одним из самых любимых его увлечений была музыка. У него есть много любимых групп, но он особенно выделил: The Beatles, The Rentals, Radiohead, Pavement, The Beach Boys, Beck, Blur, Sloan. Дэнни был певцом, гитаристом, пианистом, сочинял песни для своей группы «Ханк», которая, к сожалению, быстро распалась. Позже он собрал компанию «City Drive», где он выступал под именем Дэнни Гранд Прикс.

Дэнни Смит появлялся в сериалах и кино проектах в качестве актера, а также композитора, начиная с 1972 по наши дни. По оценкам зрителей можно говорить о том, что известность к нему пришла после фильмов: Detentionaire (2011), Victims (2013) и Класс 96 (1993) /Class of '96/.

Первые ТВ-шоу и фильмы с его участием: Класс 96 (1993) /Class of '96/, Открытие сезона (1995) /Open Season/, Rookie Messenger и Большое путешествие (1995) /National Lampoon’s Senior Trip/ .

Последние на сегодняшний день проекты и фильмы, где снялся актер Дэнни Смит — это A Sunday Kind of Love (2015).

Фильмография

Список используемой литературы 
 http://kinorole.ru/people/denni-smit - фильмография и биография Денни Смита.

Ссылки 
 http://kinorole.ru/people/denni-smit 
 http://www.vokrug.tv/person/show/Danny_Smith/

Примечания